Ónix - um mineral
Ou ainda:
 Onyx Lorenzoni - um político brasileiro
 Onyx (banda) - uma banda novaiorquina de rap
 Onyx Grand Prix - uma equipe de Fórmula 1
 Onyx (tipografia)

 Rio Onyx

Localidades 
 Onyx (Califórnia)

Tecnologia 
 Onyx Jr - um console de videogame
 Onyx (linguagem de programação)
 Onyx (sistema de interceptação)
 OnyX - programa utilitário para Mac OS X
 Onyx Grand Prix - equipe de Fórmula 1

Desambiguação